Marly, település Franciaországban, Moselle megyében
Marly, település Franciaországban, Nord megyében
Marly-sous-Issy, település Franciaországban, Saône-et-Loire megyében
Marly-Gomont, település Franciaországban, Aisne megyében
Marly-sur-Arroux, település Franciaországban, Saône-et-Loire megyében
Marly-le-Roi, település Franciaországban, Yvelines megyében
Marly-la-Ville, község Franciaországban, Val-d’Oise megyében